Уруе́-ле-Бурделе́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 130 км на південний схід від Орлеана, 34 км на південний схід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 297 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 652,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Уруе-ле-Бурделен на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Уруе-ле-Бурделен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер